La Blanche Hermine est le titre de plusieurs œuvres :
La Blanche Hermine, chanson de Gilles Servat (1972) enregistrée sur l'album La Blanche Hermine.
La Blanche Hermine, publication de la Fédération bretonne légitimiste. Bimestrielle, elle est diffusée principalement en Bretagne mais près d'un tiers de ses abonnés sont des Bretons de la diaspora.
La Blanche Hermine, est encore aujourd'hui le surnom pour designer Anne de Bretagne.

Voir aussi
La blanche hermine est une bière blanche bretonne.
Où est passée... la blanche hermine ?, chanson de Gérard Jaffrès.